Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 2017 () прошёл с 13 по 19 марта 2017 года на «Тайбэй Арене» (Китайская Республика). В ходе соревнований были выявлены победители в мужском и женском одиночном катании, в парном катании и танцах на льду.

Квалификация 
В соревнованиях принимали участие спортсмены из стран, национальные федерации которых являлись членами Международного союза конькобежцев. Для допуска к чемпионату фигуристы должны были достигнуть тринадцатилетнего возраста, но быть младше девятнадцати лет на 1 июля 2016 года. Возрастной предел для юношей, выступающих в парном катании и танцах на льду — двадцать один год.

Национальные федерации выставляют участников на основании собственных критериев, но заявленным фигуристам было необходимо на одном из международных стартов текущего или предыдущего сезона получить минимальную техническую оценку в короткой и произвольной программах. Для данного чемпионата технический минимум составлял:

В таблице ниже представлены национальные федерации, чьи фигуристы по итогам чемпионата 2016 года заработали более одной квоты на текущий турнир:

Результаты

Юноши

Девушки

Парное катание

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 

 

Фигурное катание
2017 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2016/2017
2017
Международные соревнования по фигурному катанию на Тайване
Фигурное катание
Фигурное катание
Фигурное катание